Лос Амејалес има више значења:

 Лос Амејалес, Ла Хојита (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Амејалес (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Амејалес (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику